Das Generali Ladies Linz 2011 war ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2011 und fand zeitgleich mit dem HP Japan Women’s Open Tennis 2011 in Osaka vom 10. bis zum 16. Oktober statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Ana Ivanović, die diesmal nicht antrat. Im Doppel siegten im Vorjahr Renata Voráčová und Barbora Záhlavová-Strýcová.

Einzelsiegerin 2011 wurde Petra Kvitová, die Dominika Cibulková im Finale mit 6:4 und 6:1 bezwang. Im Doppel besiegten Marina Eraković und Jelena Wesnina im Endspiel die deutsche Paarung Julia Görges / Anna-Lena Grönefeld mit 7:5 und 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
2011